L'artère alvéolaire supérieure antérieure ou supéro-antérieure (appelée également l'artère dentaire supérieure et antérieure ou le rameau dentaire antérieur de l'artère infra-orbitaire) est un rameau collatéral de l'artère infra-orbitaire. elle peut être unique et dans certain cas multiple.

Trajet 
L'artère alvéolaire antéro-supérieure nait dans le canal infra-orbitaire.

Elle pénètre dans les canaux alvéolaires supérieur et antérieur.

Elle irrigue les incisives et les canines maxillaires via ses rameaux dentaires et péri-dentaires.

Elle irrigue également la membrane muqueuse du sinus maxillaire.

Voir aussi 

 Rameau alvéolaire supérieur et antérieur
 Artère alvéolaire supérieure postérieure

Notes et références 

alvéolaire supérieure antérieure